Нхотакота — топоним.

 Нхотакота (аэропорт) — аэропорт в городе Нхотакота.
 Нхотакота (город) — город в Малави.
 Нхотакота (округ) — округ в Малави.